Donautalbahn oder Donaubahn ist eine Bezeichnung für folgende Eisenbahnstrecken in Deutschland, die entlang der Donau verlaufen:

 den Abschnitt Donaueschingen–Immendingen der Bahnstrecke Offenburg–Singen
 den Abschnitt Immendingen–Tuttlingen der Bahnstrecke Plochingen–Immendingen
 die Bahnstrecke Tuttlingen–Inzigkofen
 den Abschnitt Inzigkofen–Sigmaringen der Bahnstrecke Tübingen–Sigmaringen
 die Bahnstrecke Ulm–Sigmaringen
 den Abschnitt Ulm–Neuoffingen der Bahnstrecke Augsburg–Ulm
 die Bahnstrecke Ingolstadt–Neuoffingen
 die Bahnstrecke Regensburg–Ingolstadt
 den Abschnitt Regensburg–Obertraubling der Bahnstrecke München–Regensburg
 die Bahnstrecke Passau–Obertraubling
 den Abschnitt Passau–Passau-Voglau der Bahnstrecke Wels–Passau
 den Abschnitt Passau-Voglau–Erlau der Bahnstrecke Passau-Voglau–Hauzenberg
 den Abschnitt Erlau–Obernzell der Bahnstrecke Erlau–Wegscheid

Siehe auch:
 Donauuferbahn, Bezeichnung für mehrere Bahnstrecken in Österreich
 Urdonautalbahn, Bezeichnung für die (nicht mehr bestehende) Bahnstrecke Dollnstein–Rennertshofen